Того року змагання як турнір WTA International проводилося вперше.

Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс виграли титул, у фіналі перемігши пару Джоселін Рей і Анна Сміт з рахунком 3–6, 6–3, [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw

Aegon Open Nottingham, парний розряд
2015